Bauernschreck steht für:

 Bauernschreck (Raubtier), Raubtier in Österreich-Ungarn (1913/1914)
 Bauernschreck, umgangssprachlich für Case IH 1455, Traktor 
 Bauernschreck, umgangssprachlich für Kümmelblättchen, Kartenspiel
 Der Bauernschreck (Film), deutscher Kurzfilm (1913) 
 Der Bauernschreck (Aug), Lustspiel von Gustav Aug (1921) 
 Der Bauernschreck (Widmayer), Schwank von Bartholomäus Widmayer (1922)